Ratkau ist der Name folgender Ortschaften:

 Rátka (deutsch: Ratkau), Gemeinde im Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén, Ungarn
 Radkov u Vítkova (ehemals Ratkau im Landkreis Troppau, Sudetenland), Gemeinde im Okres Opava der Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien